Хавенка — название населённых пунктов в России:

 Хавёнка — посёлок в Панинском районе Воронежской области.
 Хавенка — посёлок в Чаплыгинском районе Липецкой области.